Тартюф — название произведений.

В литературе 
 1664—1669 — «Тартюф, или Обманщик» — пьеса Мольера.

В театре 
 1968 — «Тартюф» — спектакль театра на Таганке. Постановка Юрия Любимова
 1981 — «Тартюф» — спектакль МХАТа им. А. П. Чехова. Постановка Анатолия Эфроса
 2004 — «Тартюф» — спектакль МХТа им. А. П. Чехова. Постановка Нины Чусовой
 2006 — «Тартюф» — спектакль Ленкома. Постановка Владимира Мирзоева
 2014 — «Тартюф» — спектакль Театра на Малой Бронной. Постановка Павла Сафонова
 2018 — «Тартюф» — спектакль  Малого театра России. Постановка Владимира Драгунова
2019 — «Тартюф» — спектакль  Московского драматического театра имени А. С. Пушкина. Постановка Брижит Жак-Важман

В кино 
 1925 — «Тартюф» / Herr Tartüff — немецкий фильм, режиссёр Фридрих Вильгельм Мурнау
 1984 — «Тартюф» / Le Tartuffe — французский фильм, режиссёр Жерар Депардьё
 1992 — «Тартюф» — российский музыкальный фильм, режиссёр Ян Фрид

На телевидении 
 1965 — «Тартюф» / Tartuffe — бельгийский телефильм
 1966 — «Тартюф» / Tartuffe — шведский телефильм, режиссёр Hans Dahlin
 1969 — «Тартюф, или Обманщик» / Tartuffe oder Der Betrüger — немецкий телефильм, режиссёр Otto Tausig
 1971 — «Тартюф» / Le Tartuffe — французский телефильм, режиссёр Марсель Кравен
 1975 — «Тартюф» / Tartuffe — французский телефильм, режиссёр Pierre Badel
 1978 — «Тартюф» / Tartuffe — американский телефильм, режиссёр Kirk Browning
 1980 — «Тартюф, или Обманщик» / Tartuffe ou L'imposteur — французский телефильм, режиссёр Jean Pignol
 1983 — «Тартюф, или Обманщик» / Tartuffe, or The Impostor — английский телефильм, режиссёр Bill Alexander
 1983 — «Тартюф» / Tartuffe, Le — французский телефильм, режиссёр Marlène Bertin
 1987 — «Тартюф» / Tartuffe — норвежский телефильм, режиссёр Ола Б. Йоханессен
 1989 — «Тартюф» — российский телеспектакль. Телевизионная версия спектакля МХАТа им. Горького. Постановка А. Эфроса
 1997 — «Тартюф» / Tartuffe - hycklaren — шведский фильм, режиссёр Sven Strömersten-Holm
 1998 — «Тартюф, или Обманщик» / Tartuffe ou L’imposteur — французский телефильм, режиссёр Жорж Бенсуасан.

Переводы 
 Кропотов, Иван Иванович
 Лозинский, Михаил Леонидович — перевод на русский
 Донской, Михаил Александрович — перевод на русский
 Урбшис, Юозас
 Хургинас, Алексис

Источники 
 На IMDb
 На сайте театра на Таганке
 На сайте театра Ленком
 На сайте МХТа им А.П. Чехова